Vidarria puede referirse a:
El nombre común de la planta Clematis flammula; 
El nombre común de la planta Clematis vitalba; o
El nombre común de la planta '''''Humulus lupulus.